Liga Profesional de Primera División 1959 var den 57:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll, och 28:e säsongen som ligan spelades på professionell nivå. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid två tillfällen. Totalt spelades 90 matcher med 285 gjorda mål. Ligasegraren blev kvalificerad till "Copa de Campeones de América 1960" (Copa Libertadores).

Peñarol vann sin 24:e titel som uruguayanska mästare.

Deltagande lag 
10 lag deltog i mästerskapet, samtliga från Montevideo.

Resultat

Playoff

Källor 
 

1959
1959 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1959